

Geografia

Austria 
 Wallern an der Trattnach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Asutria, w powiecie Grieskirchen
 Wallern im Burgenland – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Volary

Zobacz też 
 Waller